Vin est un mot :
 Vin, la boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du jus du raisin, fruit de la vigne.

VIN est un sigle, qui signifie : 
 Vehicle Identification Number.

VIN est un code, qui signifie :
 Saint-Vincent-et-les-Grenadines, selon la liste des codes pays du CIO.

Code